Paduense – abitanti di Nova Pádua
Paduense – abitanti di San Antonio de Padua